Jinja est une ville de l'Ouganda située sur la rive du lac Victoria.
 Le district de Jinja est un district d'Ouganda. 
 Un « jinja » désigne en langue japonaise un sanctuaire shinto, lieu de culte du shintoïsme.
 Jinja est un moteur de template destiné à la programmation en Python.